Die Qatar Total Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Doha. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 26. Februar bis 3. März 2007 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Swetlana Kusnezowa mit 6:4 und 6:2 Im Doppel gewann die Paarung Martina Hingis / Marija Kirilenko mit 6:1 und 6:1 gegen Ágnes Szávay / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Doha